Herzen im Sturm ist der Name folgender Filme:

 Herzen im Sturm (1921), deutscher Stummfilm von Peter Paul Felner
 Herzen im Sturm (1951), deutscher Spielfilm von Jürgen von Alten
 Herzen im Sturm (1995), italienischer Fernsehfilm von Andrea und Antonio Frazzi